Râul Iezeru se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Iezeru - afluent al Pârâului Cuților
 Râul Iezeru - afluent al râului Sadova
 Râul Iezerul Mare - afluent al râului Bătrâna
 Râul Iezerul Mare - unul din cele două brațe care formează Râul Mare
 Râul Iezerul Mic - unul din cele două brațe care formează Râul Mare

Dezambiguizare